Устенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Устенко, Алексей Олегович (род. 1994) — украинский экономист, бизнесмен. Народный депутат Украины IX созыва.
 Устенко, Андрей Иванович (1904—1998) — депутат Верховного Совета СССР.
 Устенко, Иван Петрович (1925—2001) — советский хозяйственный деятель.
 Устенко, Пётр Иванович (род. 1960) — украинский политик.